Robert Fico byl předsedou tří vlád:
 První vláda Roberta Fica (4. července 2006 – 8. července 2010)
 Druhá vláda Roberta Fica (4. dubna 2012 – 23. března 2016)
 Třetí vláda Roberta Fica (23. března 2016 – 22. března 2018)